Windom peut faire référence à :

Patronyme 
 Lawrence C. Windom (1876-?), réalisateur américain ;
 William Windom (1827-1891), homme politique américain ;
 William Windom (1923-2012), acteur américain ;

Toponyme 
 Pic Windom, sommet du Colorado, aux États-Unis.
 Windom, ville au Kansas, aux États-Unis.
 Windom, siège du comté de Cottonwood dans l’État du Minnesota, aux États-Unis.
 Windom, une ville du comté de Fannin, au Texas, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme